Mica – minerali del gruppo dei silicati
Mica – comune della Romania nel distretto di Cluj
Mica – comune della Romania nel distretto di Mureș
Mica (o Micah) – personaggio della Bibbia
Mica – operatore di negazione
MICA – missile aria-aria francese
Michael Gonçalves Pinto – calciatore portoghese detto Mica
Mica – serie animata franco canadese del 2003